Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 209 dans le monde.

 Route fédérale 209 en Allemagne
 Route 209 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 209 au Québec, Canada
 Route régionale 209 en Finlande
 Route nationale 209 en France
 Route régionale 209 en Slovénie